Sibusiso Bruno Matsenjwa (ur. 2 maja 1998 w Siteki) – sprinter z Eswatini, rekordzista kraju w biegach na 60, 100 oraz 200 metrów.

Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, chorąży reprezentacji podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Rio de Janeiro. Ponadto Matsenjwa jest trzykrotnym finalistą igrzysk afrykańskich w biegu na 200 metrów. W 2011 roku zajął 7. miejsce, w 2015 roku 6. miejsce, a w 2019 roku 5. miejsce. Na tym dystansie w 2013 roku zakwalifikował się do finału uniwersjady, w którym zajął 8. miejsce.

Osiągnięcia

Rekordy życiowe 
 100 metrów – 10,22 (2018), rekord Eswatini
 200 metrów – 20,22 (2021), rekord Eswatini
 400 metrów – 46,79 (2018)
 60 metrów (hala) – 6,82 (2018), rekord Eswatini

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie World Athletics  [dostęp 2021-08-15].

Suazyjscy sprinterzy
Suazyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Urodzeni w 1988